Andrew Ray (1939-2003) – attore britannico
Andrew Ray (n. 1923) – pseudonimo di Andrea Aureli, attore italiano